Severka (rivier), een rivier in Rusland.
 Severka (Jekaterinenburg), een plaats aan deze rivier.